ТОГ — многозначная аббревиатура:
 ТОГ — теорема Остроградского-Гаусса
 ТОГ (бюро) — таможни и охраны границ (бюро, США)

См. также 
 ТОГУ — Тихоокеанский государственный университет
 Тог
  — аббревиатура латиницей